A 2022-es rali-világbajnokság a széria 50. szezonja volt. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezi és bonyolította le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága.

A bajnoki címet a finn Kalle Rovanperä szerezte meg, akinek ez volt az első bajnoki címe a sorozatban. A gyártók számára kiírt pontversenyt a japán Toyota Gazoo Racing WRT nyerte meg.

Versenynaptár
A 2022-es szezonban 13 futam szerepel a rali-világbajnokság naptárában, melyek az európai, afrikai, óceániai és ázsiai kontinenseket érinti.

Csapatok és versenyzők
A következő csapatok, versenyzők és navigátorok indulhatnak a 2022-es világbajnokságon a Rally1 szabályzata szerint.

Az alábbi csapatok nem szerezhetnek gyártói pontokat, valamint a Rally1 kategóriában privátként vagy a gyártókkal kötött megállapodás alapján nevezhetőek be.

Az alábbi csapatok privátként vagy a gyártókkal kötött megállapodás alapján csapatpontokat szerezhetnek a Rally1 kategóriában.

Összefoglaló

Pontrendszer
Minden versenyen az első tíz helyezett kap pontot. A gyártók bajnokságában a csapatok három autót nevezhetnek pontszerzésre, de ezeket a pontokat csak az adott gyártó legjobb két helyezést elérő autója kaphatja meg és egy 2022-es specifikációjú Rally1 autót vezetnek. A Power Stage győztese öt bónuszpontot kap, a második helyezett négy pontot, a harmadik helyezett hármat, a negyedik helyezett kettőt és az ötödik helyezett egy pontot. A Power Stage pontokat a pilóták, a navigátorok és a gyártók bajnokságaiban osztják ki.

Power stage pontrendszer

Versenyzők bajnoksága
A bajnokságban kategóriától függetlenül azt a versenyzőt veszik figyelembe, aki az első tíz hely valamelyikén végzett.

Navigátorok bajnoksága
A bajnokságban kategóriától függetlenül azt a versenyzőt veszik figyelembe, aki az első tíz hely valamelyikén végzett.

Gyártók bajnoksága
A bajnokságban minden egyes gyártónak csak az adott versenyen elért két legjobb eredménye kerül figyelembevételre.

Csapatok bajnoksága

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
rali-világbajnokság